De balk voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op maandag 15 augustus 2016. De Chinese Deng Linlin won het goud in 2012, maar verdedigde haar titel niet in Rio de Janeiro. Alle deelnemende turnsters moesten een kwalificatie-oefening turnen. De beste acht deelneemsters gingen door naar de finale, met een maximum van twee per land. De scores van de kwalificatie werden bij de finale niet gebruikt: alleen de scores die in de finale gehaald werden, telden. Sanne Wevers won het goud, met de Amerikanen Laurie Hernandez en Simone Biles ook op het podium.

Resultaten

Kwalificaties

Finale 

Vrouwen balk